Amphoe Na Yong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Der Landkreis Na Yong liegt im Osten der Provinz.

Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Yan Ta Khao und Mueang Trang in der Provinz Trang sowie die Amphoe Si Banphot und Srinagarindra der Provinz Phatthalung.

Geschichte 
Na Yong wurde am 1. April 1990 zunächst als Kleinbezirk (King Amphoe) eingerichtet, indem sechs Tambon vom Amphoe Mueang Trang abgetrennt wurden.
Am 4. November 1993 bekam Na Yong den vollen Amphoe-Status.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Na Yong ist in sechs Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 53 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Na Yong Nuea () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) im Landkreis, sie besteht aus Teilen des Tambon Na Yong Nuea.

Außerdem gibt es sechs „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Na Yong von amphoe.com (in Thai)

Na Yong